Als Minengürtel wird ein Behältnis bezeichnet, der es U-Booten ermöglicht, Minen als Bewaffnung mitzuführen. Der Minengürtel, der seitlich am Rumpf des U-Bootes angebracht werden kann, hat insbesondere bei kleineren U-Booten den Sinn, die interne Torpedozuladung nicht zu verringern. 

Als wesentliche Nachteile können die notwendige Einrüstung sowie die verringerte Geschwindigkeit und erhöhte Lautstärke gesehen werden. Auch ist der jeweilige Minengürtel jeweils nur für eine Bootsklasse bzw. ähnliche Klassen verwendbar. 

Alternativ können Minen auch wie folgt an Bord untergebracht werden:

 in Minenschächten im Druckkörper
 in den Torpedorohren, anstelle der Torpedos 
 in der Außenverkleidung, unter Deck.

U-Boot-Bau
Transportbehälter
Minenkriegsführung (See)